Aleksey Konstantinovich Tolstoy — dramaturgo russo
 Aleksej Nikolaevič Tolstoj — escritor russo de ficção científica
 Liev Tolstói — escritor russo

Desambiguação